Загото́вка:
 Загото́вка — получивший предварительные формы материал или деталь для последующей обработки, болванка для работы.
 Загото́вка — изготовление и накопление материальных (промышленных, продовольственных и так далее) запасов в хозяйстве (например смотреть Заготовка леса, Хлебозаготовки в СССР).
 Загото́вка — приспособление для передачи огня от порохового заряда орудия при выстреле трубочному составу разрывных артиллерийских снарядов или составу зажигательных и светящих снарядов.
 Заготовка — посёлок, Гремячинский район, Пермский край, Россия

См. также 
 Болванка